Волькенштейн, Фёдор:

 Волькенштейн, Фёдор Акимович (1874—1937) — юрист, адвокат и публицист.
 Волькенштейн, Фёдор Фёдорович (1908—1985) — физикохимик, сын Ф. А. Волькенштейна.